Osoby o tym nazwisku:
 Alessandra Mussolini – włoska aktorka, posłanka, eurodeputowana, senator
 Benito Mussolini – włoski polityk i dziennikarz, przywódca ruchu faszystowskiego
 Rachele Mussolini – żona Benita Mussoliniego
 Romano Mussolini – włoski pianista i malarz